46. mistrzostwa świata w łyżwiarstwie szybkim w wieloboju kobiet odbyły się w dniach 12-13 marca 1988 roku w norweskim Skien. Zawodniczki startowały na naturalnym torze Nye Isstadion Moflaten. Łyżwiarki startowały na czterech dystansach: 500 m, 1500 m, 3000 m, 5000 m. Po raz piąty najlepsza była panczenista z NRD, Karin Kania. Erwina Ryś-Ferens wywalczyła pierwszy w historii medal dla Polski. O tym, które miejsca zajmowały zawodniczki decydowała mniejsza liczba punktów uzyskana z czterech biegów. Do biegu na 5000 m awansowała najlepsza 16-tka po 3 dystansach.

Uczestnicy 
W zawodach wzięło udział 28 łyżwiarek z 14 krajów. Sklasyfikowane zostało 27.

Wyniki 
 DSQ – zdyskwalifikowana, NC – nie zakwalifikowała się

Linki zewnętrzne 
 Wyniki na Schaats Statistieken.nl 

Mistrzostwa świata w łyżwiarstwie szybkim w wieloboju
1988 w sportach zimowych